forint (más néven fiorino, florin vagy gulden) a történelem során több országban is használt pénznem
 
Forgalomban lévő forintok
 magyar forint, Magyarország fizetőeszköze
 holland antillákbeli forint (gulden), a Holland Antillák hivatalos pénzneme volt annak felbomlásáig (2010); jelenleg Curaçao és Sint Maarten használja
Már nem használt forintok
 holland forint (gulden), Hollandia fizetőeszköze a 17. századtól 2002-ig
 osztrák–magyar forint (österreichisch-ungarische Gulden), az Osztrák–Magyar Monarchia fizetőeszköze 1867 és 1892 között
 rajnai forint, a pénzverési joggal rendelkező Rajna menti választófejedelmek aranypénze (1386 – 17. század)